Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 (mężczyźni)